Legnica (plaats), plaats in Polen
 Legnica (district), district in Polen
 Hertogdom Liegnitz, hertogdom van 1248 tot 1813